Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Abierto GNP Seguros) van 2018 vond plaats van 2 tot en met 8 april 2018 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anastasija Pavljoetsjenkova was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Garbiñe Muguruza uit Spanje, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Hongaarse Tímea Babos in drie sets. Muguruza wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Monterrey op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2018.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nao Hibino en Alicja Rosolska had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hibino speelde samen met Darija Jurak – zij waren het eerste reekshoofd, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Valerija Savinych en Jana Sizikova.

Het ongeplaatste duo Naomi Broady en Sara Sorribes Tormo, dat voor het eerst samen speelde, won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De Belgische Ysaline Bonaventure speelde samen met Victoria Rodríguez uit Mexico – tijdens hun openingspartij troffen zij het eerste reekshoofd Hibino/Jurak, tegen wie zij niet opgewassen waren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Monterrey 2018
Monterrey